Урал М-62 — советский тяжёлый мотоцикл с коляской. Выпускался Ирбитским мотоциклетным заводом (ИМЗ «Урал») с 1961 по 1965 годы.

История создания и конструкция 
С 1961 года начали выпуск модели М-62 параллельно со сборкой прежней модели М-61. Новый мотоцикл отличался новым распределительным валом и механизмом автоматического опережения зажигания, благодаря которому мощность двигателя увеличилась на 2 л. с. и составила 28 л.с. Подверглась модернизации и коробка передач — вместо кулачковых были установлены зубчатые муфты включения. Коробка передач была унифицирована с мотоциклами Киевского мотозавода (КМЗ). Кроме того, в новой модели были увеличены ходы подвесок и изменена форма кожухов передней вилки.

Техническая характеристика мотоцикла Урал М-62 

 Габаритные размеры, мм
 длина 2420
 ширина 1650
 высота 1100

 База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм 1435.

 Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм 125

 Колея, мм 1130

 Максимальная скорость, км/ч 95

 Масса, кг 320

 Максимальная нагрузка, кг 255

 Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой, л 6

Двигатель

 Тип: четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением

 Рабочий объем, см3 649
 Диаметр цилиндра, мм 78

 ход поршня, мм 68

 Степень сжатия 6,2

 Максимальная мощность, л.с. (кВт) 28 (20,6) при 4200-4800 об/мин

 Максимальный крутящий момент, Нм (кгс·м) 44 (4,5) при 3500 об/мин

 Карбюратор: К-38

 Воздухоочиститель: комбинированный  фильтр с двухступенчатой очисткой: инерционной и контактно-масляной

Трансмиссия

 Сцепление: сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон

 Карданная передача: карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках

 Главная передача: пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62

 Коробка передач: четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно

Электрооборудование

 Система зажигания — батарейная

 Напряжение, В 6

 Аккумуляторная батарея: 3МТ-12

 Генератор: Г-414 (Г65 на ранних версиях)

 Реле-регулятор: РР-31  (РР-302)

 Прерыватель-распределитель: ПМ05

 Катушка зажигания: Б201

Ходовая часть

 Рама: трубчатая двойная закрытого типа

 Подвеска переднего колеса: телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия

 Подвеска заднего колеса: свечная

 Ход переднего колеса, мм 140

 Ход заднего колеса, мм 80

 Размер шин, дюйм 3,75-19

 Тормоза: колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе

Заправочные объемы

 Топливный бак, л 22

 Картер двигателя, л 2

 Картер коробки передач, л 0,8

 Картер главной передачи, л 0.15

 Воздухоочиститель, л 0.2

См. также 
 Урал (мотоцикл)

Примечания 

62
Мотоциклы СССР
Мотоциклы по алфавиту